Деви́з — многозначное слово:
 Девиз в геральдике — элемент герба, краткое изречение на девизной ленте.
 Девизы () — платежные требования в иностранной валюте.

См. также 
 Рекламный слоган
 Лозунг